Wugang bezeichnet:

 die kreisfreie Stadt Wugang (舞钢市) der bezirksfreien Stadt Pingdingshan in der chinesischen Provinz Henan, siehe Wugang (Pingdingshan);
 die kreisfreie Stadt Wugang (武冈市) der bezirksfreien Stadt Shaoyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Wugang (Shaoyang);
die Großgemeinde Wugang (五港镇) des Kreises Lianshui in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Wugang (Lianshui);
die Großgemeinde Wugang (武岗镇) des Kreises Quanjiao in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Wugang (Quanjiao).